Dames ist der Name von

 Claire Dames (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Danie Dames (* 1986), namibischer Rugby-Union-Spieler
 José Dames (1907–1994), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist
 Michael Dames (* 1938), britischer Geograph, Archäologe (Archäologie Britanniens) und Landschaftsmythologe
 Rory Dames (* 1973), US-amerikanischer Fußballtrainer und -funktionär
 Wilhelm Dames (1843–1898), deutscher Paläontologe und Geologe

 einer Zigarettenmarke